Hillert ist der Familienname folgender Personen:
 Dieter Hillert, deutscher Radsportler und Schrittmacher, mehrfacher DDR-Meister bei den Stehern, siehe DDR-Meisterschaften im Bahnradsport
 Karl Hillert (1927–2004), deutscher Bildhauer, Maler und Grafiker
 Walther Hillert (1893–1960), deutscher General